Малайзия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в седьмой раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Бронза 
 Бадминтон, мужчины — Разиф Сидек и Жалани Сидек.

Результаты соревнований

Хоккей на траве

Мужчины 
 Состав

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

 Полуфинал за 9-12-е места

 Матч за 9-е местоИтог:''' мужская сборная Малайзии по хоккею на траве по итогам олимпийского турнира заняла 9-е место.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1990-е годы в Малайзии